Jaszkówka – wieś w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko
 Jaszkówka (potok) – potok w Kotlinie Kłodzkiej